El nombre Arzak puede referirse a:

Juan Mari Arzak, cocinero donostiarra.
Elena Arzak, cocinera donostiarra, hija del anterior.
Arzak, restaurante español regentado por los dos anteriores.
Premio Juan Mari Arzak, premio que se concede anualmente a un libro sobre gastronomía.